Aleksandr Pawłowicz Dłuski, ros. Александр Павлович Длуский (ur. 17 września 1883 r., zm. 19 lutego 1956 r. w Londynie) – rosyjski wojskowy (kapitan 1 rangi), emigrant.

W 1903 r. w stopniu miczmana ukończył korpus morski. Służył we Flocie Bałtyckiej. W listopadzie 1904 r. zdemobilizowano go. W styczniu 1905 r. ponownie został zmobilizowany. Od 1907 r. w stopniu porucznika był wykładowcą artyleryjskiej klasy oficerskiej szkoleniowego oddziału artyleryjskiego sztabu Floty Bałtyckiej. Od 1909 r. był oficerem artyleryjskim. Awansował do stopnia kapitana 2 rangi. Brał udział w I wojnie światowej. W lipcu 1916 r. objął funkcję młodszego zastępcy szefa oddziału artyleryjskiego Głównego Zarządu Techniki Okrętowej. W 1918 r. wstąpił do wojsk Białych gen. Antona I. Denikina. Służył w korpusie hydrografów Floty Czarnomorskiej Białych. Pod koniec marca 1920 r. awansował na kapitana 1 rangi. W połowie października tego roku wraz z wojskami Białych został ewakuowany z Krymu do Bizerty. W maju 1921 r. prowadził rozmowy z francuskimi władzami Algierii o założeniu rosyjskiej kolonii rolniczej. Następnie przeniósł się do Polski, gdzie zamieszkał w Warszawie. Od 1949 r. żył w Londynie.

Bibliografia 
 Siergiej W. Wołkow, Офицеры флота и морского ведомства: Опыт мартиролога, 2004

Linki zewnętrzne 
 Biografia Aleksandra P. Dłuskiego 

Oficerowie Imperium Rosyjskiego
Biali (wojna domowa w Rosji)
Rosyjscy emigranci w II Rzeczypospolitej
Biali emigranci rosyjscy
Urodzeni w 1883
Uczestnicy I wojny światowej (Imperium Rosyjskie)
Zmarli w 1956